Divertimento (muziekvorm), een muziekvorm die door de geschiedenis gebruikt werd voor een compositie voor een solo-instrument of een licht, ontspannend werk zonder de diepgang van een sonate
 Specifieke composities:
 Divertimento (Kvandal), een compositie van Johan Kvandal
 Divertimento (Poot), een compositie voor harmonieorkest of fanfareorkest van de Belgische componist Marcel Poot
 Divertimento (Scelsi)